Una prótesis, (del griego antiguo πρόθεσις , próthesis, de πρό, "ante, en vez de" y θεσις "el conjunto, el lugar"), puede referirse a:

En la Antigua Grecia 
 Prótesis, exposición del cuerpo de una persona fallecida, antes de los funerales.

En lingüística 
 Prótesis, recurso literario que consiste en agregar un fonema al principio de una palabra sin alterar su significado.

En liturgia 
 Prótesis, en la liturgia bizantina, designa la Liturgia de la Preparación y, a veces, la tabla de prótesis, altar en donde se lleva a cabo la preparación.

En medicina 
 Prótesis, extensión artificial que reemplaza o provee una parte del cuerpo que falta por diversas razones.